Гео́ргий Па́влов:
 Павлов, Георгий Андреевич (1850—1929) — русский военный деятель, генерал-майор (1904).
 
 Павлов, Георгий Павлович (1915—1976) — советский архитектор и градостроитель.
 Павлов, Георгий Петрович (1924—1997) — советский солдат Второй мировой войны. Герой Советского Союза (1945).
 Павлов, Георгий Сергеевич (1910—1991) — советский партийный деятель. Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Георгий Юрьевич (1885—1958) — русский поэт, прозаик, драматург.